Ana de Austria ist der spanische Name folgender Personen:

 Ana de Austria y Austria, siehe Anna von Österreich (1549–1580)
 Ana de Austria y Austria-Estiria, siehe Anna von Österreich (1601–1666)
 María Ana de Austria y Austria, siehe Maria Anna von Spanien (1606–1646)

Siehe auch:
 Anna von Österreich